Trikorfo () ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Trikorfo (Peloponnes), Gemeindebezirk in der Gemeinde Messini, Region Peloponnes

 Trikorfo (Grevena), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Trikorfo (Dorida), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Trikorfo (Nafpaktia), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland

 Trikorfo (Iasmos), Dorf in der Gemeinde Iasmos, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Trikorfo (Parga), Dorf in der Gemeinde Parga, Region Epirus